Gaius Claudius Pulcher är ett namn som burits av flera romare:

* Gaius Claudius Pulcher (konsul 177 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Claudius Pulcher (konsul 92 f.Kr.), romersk politiker 
 Gaius Claudius Pulcher (praetor 56 f.Kr.), romersk politiker